Иван Василев може да се отнася за:
 Иван Василев, български революционер, деец на ВМОРО;
 Иван Василев (1864 – ?), български просветен деец;
 Иван Василев (1867 – 1946), български просветен и обществен деец;
 Иван Василев (1909 – 1969), български писател;
 Иван Василев, съветски офицер;
 Иван Василев (1919 – ?), български офталмолог;
 Иван Василев - бивш български футболист, бизнесмен, собственик на ПФК Локомотив (София)
 Иван Василев - Катила, български футболист на Черно море и ЦСКА;
 Иван Василев, български футболист на Левски.